Łochowo (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Bydgoski
 Łochowo (Lubusz), een gehucht in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórski